Harold Raeburn – alpinista scozzese
 Henry Raeburn – pittore scozzese
 Michael Raeburn – regista sudafricano